Substituční metoda se v matematice vyskytuje v několika významech.

 Substituční metoda (integrování)
 Při substituční metodě zavádíme do integrálu novou proměnnou.

 Obyčejné diferenciální rovnice
Substituční (též Bernoulliova) metoda při řešení diferenciálních rovnic vychází z předpokladu, že hledanou funkci  lze vyjádřit ve tvaru součinu dvou jiných funkcí , tzn. . Tento součin se dosadí do dané diferenciální rovnice.

 Substituční metoda (číselné soustavy)
Slouží k převodu mezi číselnými soustavami.

Související články 
 Substituce